Ricciardo – variante arcaica del nome proprio di persona italiano Riccardo
Daniel Ricciardo – pilota di Formula 1 australiano

Pagine correlate
Ricciardi